Tchekhov (Че́хов) ou Tchekhova (Че́хова, au féminin) est un patronyme russe porté notamment par :
 Anton Tchekhov (1860-1904), nouvelliste et dramaturge russe ;
 Maria Pavlovna Tchekhova (1863-1857), sœur de l'écrivain ;
 Maria Aleksandrovna Tchekhova (1866-1934), féministe russe ;
 Olga Knipper-Tchekhova (1868-1959), comédienne germano-russe, mariée à Anton Tchekhov, l'une des premières actrices du théâtre d'art de Moscou ;
 Michael Tchekhov (1891-1955), acteur, neveu d'Anton Tchekhov et disciple de Constantin Stanislavski qui émigra aux États-Unis, après avoir divorcé d'Olga Tchekhova, sa cousine ;
 Olga Tchekhova, nièce d'Olga Knipper-Tchekhova, comédienne germano-russe qui prit la nationalité allemande et fut célèbre dans l'Allemagne des années 1930-1940 ;
 Valeri Tchekhov (1955-), grand maître russe du jeu d'échecs.

Tchekhov peut désigner aussi :
 Tchekhov, ville de l'oblast de Moscou en Russie ;
 le Medvedi Tchekhov, club de handball à Tchekhov ;
 le Vitiaz Tchekhov, club de hockey sur glace professionnel à Tchekhov.

Patronyme russe